Barystethus är ett släkte av skalbaggar. Barystethus ingår i familjen Dryophthoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Barystethus